Вітенешть () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Вітенешть () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Адміністративний центр комуни Вітенешть.
 Вітенешть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Цифешть.
 Вітенешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Адміністративний центр комуни Сирбій-Мегура.